Juan Cuadrado (1988) – calciatore colombiano
 Verónica Cuadrado (1979) – pallamanista spagnola